Lionel Agbo (1950-), avocat et homme politique béninois ;
 Berthe-Evelyne Agbo, femme de lettres béninoise ;
 Uche Agbo, footballeur nigérian évoluant au Standard de Liège.

Voir aussi 
 Agoli-Agbo, dernier Roi d'Abomey